CAN – szeregowa magistrala komunikacyjna
 CAN – kod IATA lotniska Guangzhou
 CAN w chemii:
 CAN – saletra amonowo-wapniowa (z ang. calcium ammonium nitrate)
 CAN – azotan amonowo-cerowy (z ang. ceric ammonium nitrate)
 Can – niemiecka, awangardowa grupa rockowa

Przypisy